Cabo de guerra - em inglês, tug of War
Ou ainda:
Tug of War (álbum de Carly Rae Jepsen)
Tug of War (álbum de Enchant)
Tug of War (álbum de Paul McCartney)

Desambiguação